Kahama bezeichnet die Orte:

 Cahama (alternative Schreibweisen: Kahama und Caama), Kleinstadt und Kommune in Angola
 Kahama (Tansania), Stadt im Nordwesten von Tansania
 Kahama (TC) Distrikt der Region Shinyanga in Tansania
 Kahama (Distrikt), früherer Distrikt der Region Shinyanga in Tansania

Siehe auch:
 Bistum Kahama in Tansania